Zobacz:

 Edwin Hubble
 Prawo Hubble'a
 Kosmiczny Teleskop Hubble'a 
 Asteroida (2069) Hubble